Вилальер ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альта-Рибагорсса. Занимает площадь 58,76 км². Население — 696 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Información sobre el municipio

Муниципалитеты Льейды